Desa Carangrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Carangrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 111,37), Jawa Timur, 
 Desa Carangrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 112,34), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar